Jehn ist der Familienname folgender Personen:

 Friederike Jehn (* 1977), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 David Jehn (* 1963), deutscher Jazz- und Weltmusiker
 Margarete Jehn (1935–2021), deutsche Schriftstellerin und Liedermacherin
 Wilhelm Jehn (1883–1934 oder 1935), deutscher Chirurg
 Wolfgang Jehn (1937–2017), deutscher Komponist

Siehe auch:

 Jähn
 Jehne
 Jehin